Nemesia arboricola — вид пауков рода Nemesia семейства Nemesiidae. Впервые описан британским арахнологом Реджиналдом Иннесом Поукоком в 1903 году.

Распространение 
Эндемик Мальты.

Описание 
Известны только самки.

Длина тела самок — около 1,6—2,4 см.

Головогрудь коричневатая, с выраженной головной частью, длиной около 6,1—8,6 см.

Ноги покрыты шипами.

Опистосома (брюшко) коричневатая.

Примечания 

Мигаломорфные пауки
Паукообразные Европы
Эндемики Мальты
Животные, описанные в 1903 году